Patria – concetto di nazione e paese
 Pátria – l'inno nazionale della Repubblica democratica di Timor Est
 Patria – azienda finlandese nel settore della sicurezza, della difesa e aerospaziale

Biografie 
Renzo Patria – politico italiano

Cinema 
Patria – film del 2014
Il servizio segreto (Patria) – serial cinematografico del 1917 diretto da Jacques Jaccard, Theodore W. Wharton e Leopold D. Wharton

Letteratura 
Patria – romanzo del 2016

Musica 
Patria – album del 1976

Politica 
Patria – partito politico estone
Patria – partito politico kazako, rinominato Nur Otan nel 2006
Patria – partito politico ucraino

Sport 
Club Sport Patria – società calcistica ecuadoriana

Pagine correlate 
La Patria